

Patronyme
 Heidi Klum (1973-), mannequin, actrice et chanteuse germano-américaine.
 Leni Olumi Klum (2004-), mannequin germano-américain.
 Günther Klum (1945-), cadre dirigeant allemand.